«Lifelines» — другий сингл альбому «Lifelines» новерзького гурту a-ha, випущений 8 липня 2002 року.

Музиканти 
 Пол Воктор-Савой (Paul Waaktaar-Savoy) (6 вересня 1961) — композитор, гітарист, вокалист.
 Магне Фуругольмен (Magne Furuholmen) (1 листопада 1962) — клавішник, композитор, вокаліст, гітарист.
 Мортен Гаркет (Morten Harket) (14 вересня 1959) — вокаліст.

Відео 
Відео на пісню «Lifelines» засноване на норвезькій короткометражній стрічці «A Year Along the Abandoned Road», яку зняв Мортен Скаллеруд 1991 року. Тривалість фільму 12 хвилин, зйомки ж тривали 102 дні. Фільм показував напівспустіле селище Берфйорд (Берфюр, Børfjord) поблизу Гаммерфеста. Першу сцену стрічки супроводжував вірш, написаний королем Норвегії Улафом V (1903—1991).

Track listings 
Europe: CD Maxi, WEA / 0927 47037-2

Europe: CD Maxi, WEA / 0927 47038-2

Europe: Enhanced CD, WEA / 0927 48483-2

Europe: promo, WEA / PR 03215

Germany: promo, WEA / PR 03382

Russia: CD Maxi, WEA, WWW / 5050466225429, НН-138CD/02

Позиції в чартах 

 #18 
 #32 
 #1 
 #67 

 #20 
 #4 
 #19

Примітки

Посилання 
  Відео «Lifelines» на YouTube

Сингли 2002
Пісні a-ha